Гран-при Лаллы Мерьем 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2015 является четырнадцатым по счёту в суммарной истории соревнования. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Марракеше, Марокко — с 26 апреля по 2 мая 2015 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Мария-Тереса Торро-Флор
 Парный турнир —  Гарбинье Мугуруса /  Ромина Опранди

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Гарбинье Мугуруса (№ 20 в мире на тот момент). Испанская теннисистка проиграла на стадии второго раунда Кристине Младенович. В её отсутствие титул в финале разыграли четвёртый номер посева Элина Свитолина и не сеянная на турнире Тимея Бабош. В итоге победу одержала украинская теннисистка — Свитолина. Прошлогодняя чемпионка Мария-Тереса Торро-Флор не защищала свой титул. В розыгрыше турнира приняли участие две представительницы России: Дарья Касаткина и Евгения Родина и обе проиграли в первом же раунде.

В парном турнире главный приз также завоевала пара Тимея Бабош и Кристина Младенович, переигравшие в финале Марину Заневскую и Лауру Зигемунд. Бабош выигрывает местные соревнования во второй раз (до этого в 2013 году в паре с Мэнди Минеллой). Прошлогодние чемпионки Гарбинье Мугуруса и Ромина Опранди не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Элина Свитолина обыграла  Тимею Бабош со счётом 7-5, 7-6(3).
 Свитолина выиграла свой 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бабош сыграла свой 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=<small>1/WC
| RD1-team01= Г. Мугуруса
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Д. Касаткина
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= М. Эракович
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=
| RD1-team04= К. Младенович
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Л. Арруабаррена
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= К. Нара
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= А. ван Эйтванк
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=63
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= М. Пуиг
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Ф. Пеннетта
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Б. Йовановски
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= П. Пармантье
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Л. Зигемунд
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К. Канепи
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Т. Перейра
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Т. Бабош
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= М. Бартел
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=0
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=<small>1/WC
| RD2-team01= Г. Мугуруса
| RD2-score01-1=64
| RD2-score01-2=66
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= К. Младенович
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Л. Арруабаррена
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= М. Пуиг
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Ф. Пеннетта
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Л. Зигемунд
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Т. Перейра
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Т. Бабош
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=
| RD3-team01= К. Младенович
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Л. Арруабаррена
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Ф. Пеннетта
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Т. Бабош
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=
| RD4-team01= К. Младенович
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Т. Бабош
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович''' обыграли  Марину Заневскую /  Лауру Зигемунд со счётом 6-1, 7-6(5).
 Бабош выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Младенович выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Лаллы Мерьем
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA
 Гран-при Хассана II 2015

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Марокко
Теннис
Апрель 2015 года
Май 2015 года
2015